Grubben steht für:

 die Bearbeitung des Ackerbodens mit einem Grubber
 Linda Grubben (* 1979), norwegische Biathletin